Amalia Brugnoli (1802-1892) – ballerina italiana
Angelo Brugnoli (1872-1970) – presbitero e sindacalista italiano
Annibale Brugnoli (1843-1915) – pittore italiano
Attilio Brugnoli (1880-1937) – pianista e compositore italiano
Bernardino Brugnoli (1539-1584) – architetto italiano
Giorgio Brugnoli (1924-2003) – filologo italiano